Martine Ek Hagen (ur. 4 kwietnia 1991 w Ytre Enebakk) – norweska biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka mistrzostw świata juniorów oraz czterokrotna medalistka mistrzostw świata młodzieżowców.

Kariera 
Na arenie międzynarodowej Hagen zadebiutowała w Gaalaa. W 2010 roku zajęła 4. miejsce na juniorskich mistrzostwach swojego kraju. Następnie pojawiła się na Mistrzostwach Świata Juniorów w Otepää, tam zdobyła złoty medal w sztafecie 4x3.3 km z koleżankami: Heidi Weng, Ragnhild Hagą i z Kari Øyre Slind oraz srebrny indywidualnie w biegu na 15 km stylem dowolnym. Miesiąc później w Drammen zadebiutowała w Pucharze Świata, gdzie zajęła 30. miejsce w biegu na 10 km tech. klasyczną. Niecały miesiąc później zdobyła brązowy i srebrny medal w juniorskich mistrzostwach Norwegii. Następnie pojawiła się na Mistrzostwach Świata Młodzieżowców w Erzurum. Tam zajęła 3. miejsce w biegu na 10 km stylem klasycznym, 15. w sprincie i pierwsze w biegu łączonym.

Po sezonie 2017/2018 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne

Przypisy 

Urodzeni w 1991
Norwescy biegacze narciarscy